Sari kan syfta på:
 Sari – en klädedräkt
 Sari (artist) – en japansk sångerska
 Sari (bok) – en bok från 1958 av den svenske författaren Eric Lundqvist.

Geografi

Frankrike 
1 Sari-Solenzara, departementet  Corse-du-Sud i regionen Korsika,

Indonesien 
5 Desa Sari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
6 Desa Sari (administrativ by i Indonesien, Nusa Tenggara Barat),

Iran 
 Sari (shahrestan), delprovins, Mazandaran
7 Sari, Iran, provinshuvudstad, Mazandaran, 
8 Kalāteh-ye Sarī, ort, Khorasan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar